Het WTA-tennistoernooi van Oeiras (officieel Portugal Open) van 2014 vond plaats van 28 april tot en met 3 mei in de Portugese plaats Oeiras. Het was de 18e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Oeiras 2014. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Anastasia Pavljoetsjenkova was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Carla Suárez Navarro uit Spanje won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in drie sets. Suárez Navarro wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Oeiras op haar naam te schrijven, nadat ze de twee voorafgaande jaren al in de finale stond maar beide keren verloor. Het was haar eerste WTA-titel.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Carla Suárez Navarro
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Alla Koedrjavtseva
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=SE
| RD1-team04= Romina Oprandi
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Stefanie Vögele
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Polona Hercog
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Magdaléna Rybáriková
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=0
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Lucie Šafářová
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Samantha Stosur
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=0
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Timea Bacsinszky
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Maria João Koehler
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Ons Jabeur
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Kurumi Nara
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Irina-Camelia Begu
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Yvonne Meusburger
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Kaia Kanepi
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Polona Hercog
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Lucie Šafářová
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= Timea Bacsinszky
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Ons Jabeur
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Irina-Camelia Begu
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Kaia Kanepi
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Polona Hercog
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Timea Bacsinszky
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Irina-Camelia Begu
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= Irina-Camelia Begu
| RD4-score02-1=63
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

 Onderste helft 

 Dubbelspel 
Titelhoudsters Chan Hao-ching en Kristina Mladenovic hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black / Sania Mirza''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Eva Hrdinová en Valerija Solovjeva in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Black had daarnaast 55 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza zeventien.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Oeiras 2014
Oeiras